Filseck steht für:

 Moser von Filseck, deutsches Adelsgeschlecht
 Schloss Filseck, Schloss bei Uhingen, Baden-Württemberg

Filseck ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Wolff-Filseck (1873–1937), deutscher Maler
 Wilhelm Gottfried Moser von Filseck (1729–1793), deutscher Forstmann, siehe Wilhelm Gottfried von Moser 

Siehe auch:
 Vilseck (Begriffsklärung)